Right On – album delle The Supremes del 1970
 Right On – album di Wilson Pickett del 1970